Танель Кийк (; род. , Таллин, Эстонская ССР) — эстонский политический и государственный деятель. Член Центристской партии. В прошлом — министр здоровья и труда Эстонии (2021—2022),  (2019—2021).

Биография 
Родился 23 января 1989 года в Таллине.

Окончил немецкую гимназию в Таллине (2007). В 2016 году с отличием (cum laude) окончил  Тартуского университета по специальности «предпринимательство и менеджмент проектов». В 2016 году начал обучение в магистратуре Института политических исследований Йохана Скитте Тартуского университета.

В 2007—2009 годах работал референтом и в 2008—2009 годах одновременно специалистом по информационной политике Центристской партии Эстонии. В 2010—2012 гг. работал в эстонском отделении международной риэлторской компании . В 2012—2016 гг. консультант в риэлторской компании Panda Kinnisvara и помощник депутата Рийгикогу Юри Ратаса.

В 2016 году, когда Юри Ратас занял пост премьер-министра, стал руководителем его канцелярии и занимал эту должность до 29 апреля 2019 года, когда был назначен министром социальных дел, сменив на посту Рийну Сиккут. С 26 января 2021 года — министр здоровья и труда Эстонии в правительстве Каи Каллас. 3 июня 2022 года освобождён от должности.

С 2007 года состоит в Эстонском обществе трезвости.

Владеет эстонским, английским и немецким языками.

Личная жизнь 
Женат, один ребёнок.

Примечания 

Министры Эстонии
Члены Центристской партии Эстонии